Le nom Auberon Herbert peut désigner :

 Auberon Edward Herbert (1838-1906), homme politique et penseur libéral britannique ;
 Auberon Herbert ( baron Lucas) (1876-1916), son fils, militaire et homme politique britannique.